I-lan Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yilan Xian (härad i Kina), Heilongjiang,

Taiwan 

 Yilan (län), Taiwan, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar